Крест «За заслуги в обороне страны» () — государственная награда первой Словацкой республики в 1939—1942 годах.

Учреждён в 1939 году президентом первой Словацкой республики Й. Тисо.

Предназначался для награждения гражданских лиц за «неоценимый вклад в укрепление обороноспособность своей страны».

Крест имел 2 степени. Знаки отличаются только металлом, 1 степень — серебряная, вторая — бронзовая.

Было произведено свыше 120 награждений. Произведено около 20 награждений крестом 1 степени, около 100 — второй.

Награда упразднена в декабре 1942 года.

Литература

Ссылки 
 1/1012 — Osveta 

Награды Словацкой республики (1939—1945)